
Termin -{Es}- ima više značenja.

 Ajnštajnijum, hemijski element.
 Es (naselje), naseljeno mesto u Francuskoj